CVC kan syfta på:

 CVC –  en tidigare av Uefa arrangerad europeisk klubbturnering i fotboll, se Europeiska cupvinnarcupen i fotboll
 CVC-kod – den kod i kortets magnetspår eller chip, som verifierar kortnumrets giltighet
 CVC – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Cleve, South Australia, Australien, se Cleve Airport
 CVC Capital Partners – ett luxemburgiskt multinationellt riskkapitalbolag